Die NRL Auckland Nines 2016 (aus Sponsoringgründen auch als Dick Smith NRL Auckland Nines bezeichnet) waren die dritte Ausgabe der NRL Auckland Nines, die am 6. und 7. Februar im Eden Park stattfand. Die Gruppennamen waren dieselben wie im vorherigen Turnier. Im Finale gewannen die Parramatta Eels 22:4 gegen die New Zealand Warriors und gewannen damit das Turnier zum ersten Mal.

Vorrunde

Hunua Pool

Rangitoto Pool

Waiheke Pool

Piha Pool

Finalrunde

Einzelnachweise 

2016
Rugby 2016